Павел Витальевич Гаев () — советский военный разведчик, гвардии полковник.

Биография

Ранние годы  
Павел Гаев родился 17 августа 1901 года в городе Нижний Тагил в рабочей семье (в ряде связанных с Минобороны СССР источников в качестве места рождения указан город Свердловск, что не соответствует архивным документам родного брата Павла - Анатолия Гаева, где тот указывает Нижний Тагил в качестве места рождения всех трёх братьев Гаевых). Окончил двухклассное начальное училище (1913). Через 5 лет ушёл добровольцем в армию, окончил политические курсы Харьковского военного округа (1921) и Военно-политическую школу Украинского военного округа в г. Киеве (1923).

Служба в РККА и Гражданская война 
В РККА с 25 июня 1918 года, доброволец, начинал рядовым красноармейцем в Малышевском коммунистическом батальоне (июнь — август 1918 года). Участвовал в Гражданской войне на Восточном, Южном, Юго-Западном фронтах, воевал против чехословацкого корпуса, войск адмирала А. В. Колчака, генерала П. Н. Врангеля, вооружённых формирований Н. И. Махно. 

Служил политруком роты 266-го стрелкового полка 30-й Иркутской стрелковой дивизии (с августа 1918 по сентябрь 1921 гг.). Потом был назначен военным контролёром Особого отдела № 5 в г. Проскурове (сентябрь 1921 — март 1922 гг.). В период с мая 1923 по декабрь 1928 гг. служил политруком роты полковой школы 9-го стрелкового полка (г. Симферополь) 3-й стрелковой дивизии. Был направлен на курсы «Выстрел», которые окончил в 1929 году. В период с 1929 по 1931 годы занимал должности командира и старшего политрука роты 70-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии.

Служба в военной разведке 
В 1934 году окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе и был направлен на штабную работу, занимал должности: помощника начальника штаба 69-го Харьковского стрелкового полка (с мая 1934 по февраль 1935 гг.), начальника штаба 6-го Андижанского стрелкового полка (с февраля по август 1935 года) и помощника начальника 1-го отделения 1-го отдела штаба Киевского военного округа (с августа 1935 по август 1936 гг.).

В августе 1936 года в звании майора откомандирован в распоряжение Разведывательного управления РККА (РУ РККА). С 1937 года работал секретарём военного атташе при посольстве СССР в Польше. Владел польским и немецким языками.

По завершении командировки с июля по сентябрь 1939 года служил старшим помощником начальника 2-го (Польша, Прибалтика, Румыния) отделения 5-го (информационного) отдела РУ РККА. С ноября 1939 года начальник разведотдела штаба Одесского военного округа. 

По архивным документам Гаев в этот период проводил по поручению начальника Разведуправления РККА Ф. И. Голикова проверку разведдонесений бухарестской резидентуры о подготовке Германии к войне.

Великая Отечественная война

Участие в боевых действиях 
Участвовал в боевых операциях Великой Отечественной войны в периоды с 22 июля 1941 года по 15 апреля 1942 года и с 25 июля 1943 года до своей гибели 5 октября 1943 года. С июля 1941 начальник разведотдела штаба 9-й армии (3-го формирования). В этот период 9-я армия участвовала в Ростовском сражении 1941 года, а также в Барвенково-Лозовской операции. 

С июня 1942 года помощник руководителя группы контроля за формированием стрелковых и кавалерийских соединений, с декабря - на учебе в академии. В 1943 году окончил ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова и был назначен заместителем командира по строевой части 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии Воронежского фронта. 

В составе дивизии проявил себя хорошим командиром. В представлении на орден Красного Знамени было указано (сохранены орфография и грамматика оригинала):

За период действия дивизии в прорыве с 3 по 12.8.43 г. сумел исключительно полноценно, инициативно обеспечить в сложной обстановке боёв выполнение решения командира дивизии, возглавляя поочерёдно части действующие на гл. направлении или находящиеся в сложной и тяжёлой обстановке, не считаясь при этом с опасностью для жизни. В руководстве частями проявил исключительное спокойствие, здраво оценивая обстановку особенно в бою 7.8.43 г. в с. Берёзовка, Головчино, во время парируя резервом не допускал прорыва противника. Организовал круговую оборону опергруппы комдива в совхозе при окружении немцами.

Форсирование Ворсклы и взятие Полтавы 
Когда 32-му гвардейскому стрелковому корпусу, в который входила и 13-я гвардейская стрелковая дивизия, была поставлена задача обойти Полтаву с северо-востока и отрезать противнику пути отхода к р. Днепр, передовой отряд корпуса возглавил полковник Гаев. Отряд Гаева к вечеру 21 сентября 1943 года вышел к Ворскле, где завязал бой с оборонявшимися частями противника на западном берегу. Противник был ошеломлён стремительной атакой и к концу дня части дивизии вышли на рубеж Решетиловка—Жуки создав угрозу правому флангу и тылу группировки противника и, тем самым, подготовив благоприятные условия для штурма Полтавы частями 33-го гвардейского стрелкового корпуса. 

Вот как вспоминал об этой операции генерал Г. В. Бакланов, командовавший тогда дивизией:

Хорошо помню, что вечером 19 сентября в дивизию приехали командующий армией генерал-лейтенант А. С. Жадов и комкор генерал-майор А. И. Родимцев. До поздней ночи сидели мы в штабе дивизии и обсуждали план дальнейших действий. У командарма родилась интересная мысль: создать сильный подвижной передовой отряд, в задачу которого входило выйти к реке Ворскле в районе Михайловка, Курчумовка, форсировать её и обеспечить условия для переправы нашей дивизии и других соединений армии. ... Для передового отряда самое главное — сохранять свободу перемещения и как можно быстрее выйти к Ворскле. Началось обсуждение вопроса о том, чем усилить отряд. Решено было придать ему танки, самоходные орудия, артдивизион, а бойцов посадить на автомашины.

— Теперь последнее, — сказал А. С. Жадов, — Кому поручим командование отрядом?

Я предложил своего заместителя, полковника П. В. Гаева. Все согласились: полковник Гаев не только отличался личной храбростью. Это был умный, инициативный командир, волевой человек, отличный организатор. ... Начальником штаба подвижного передового отряда назначили подполковника Н. А. Самагина, его заместителем — капитана А. С. Мороза. На рассвете 20 сентября отряд начал готовиться к выступлению. Я тоже приехал в деревню Вязовая, где стоял 39-й полк, и сам проследил за его подготовкой к боевому рейду. Часов в одиннадцать утра последняя машина вышла из деревни, оставляя за собой мягкие клубы серой пыли.

Как потом рассказывал Гаев, намеченный план удалось выполнить без всяких отступлений. Правда, отряд то и дело натыкался на ощетинившиеся части противника, не раз вступал в короткие, но яростные бои. Однако к утру следующего дня, пройдя в общей сложности километров сорок, ему удалось пробиться к Ворскле. Немцы укрепились на левом берегу реки, сумев создать довольно надёжный рубеж обороны. Целый день (это было уже 21 сентября) передовой отряд пытался выбить врага с занимаемой им позиции. Милая украинская река, осенённая густым ивняком, стала для нас серьёзной преградой. Однако отряд Гаева за день серьёзно измотал фашистов, так что, когда вечером к Ворскле вышли основные силы дивизии, у немцев не было сил, чтобы противостоять нашему натиску, и, основательно обескровленные, они начали в беспорядке отступать. Дивизия приступила к форсированию Ворсклы.

Форсирование Днепра и гибель в бою 
С выходом частей дивизии 1 октября 1943 года к р. Днепр Гаев внёс значительный вклад в форсирование Днепра подразделениями дивизии.

Полковник Гаев погиб на левом берегу р. Днепр в районе о. Яцков южнее д. Власовка на северо-запад от г. Кременчуг 05.10.1943 в боевой операции по форсированию Днепра. За эту операцию он был награждён орденом Отечественной Войны 1 степени (посмертно). В представлении было указано (сохранены орфография, грамматика оригинала и ошибка на 1 день в дате гибели):

В боях с 15.8.43 г. гвардии полковник ГАЕВ отдал все свои силы для осуществления поставленных боевых задач дивизии. 19.9.43 г. возглавил прорыв обороны противника ротой 39 Гв.СП на 10 автомашинах и 1-й самоходной пушкой. Благодаря его бесстрашного руководства вклинился в глубь обороны противника на 10-15 кл., рассредоточил его боевые порядки, сделал панику, противник отступая бросил транспортёры и автомашины, захваченные группой гвардии полковника Гаева. По выходе частей дивизии к Днепру с " 1 " 10.43 г. находясь на передовом НП на берегу р. Днепр руководил боевыми действиями частей, их переправой через р. Днепр, его хладнокровие, бесстрашие и выдержка дало возможность осуществления поставленной боевой задачи дивизии - форсирование Днепра. 6.10.43 г. пал смертью храбрых.

Генерал Бакланов, у которого П. В. Гаев был в дивизии заместителем, в своих мемуарах так описал обстоятельства его гибели:

В ночь на 3 октября дивизия приступила к переправе. Я стоял на берегу рядом со своим наблюдательным пунктом. Всё тонуло в чёрной, непроницаемой мгле. С Днепра доносились приглушённые всплески воды. Это на реку спускали лодки и плоты. Несколько минут не было слышно ничего, кроме этих всплесков и сдержанных, негромких команд. И вдруг с правого берега ударила артиллерия, в безумной спешке заметались лучи прожекторов, от чёрной реки к чёрному небу вздыбились могучие фонтаны, прибрежная полоса воды вскипела от тысяч осколков. Несколько плотов разлетелись в щепки от прямого попадания снарядов.

— Товарищ генерал,— тихонько на ухо сказал мне адъютант. — Войдите в укрытие!

Это было разумно. Я пошёл на наблюдательный пункт. ... Немцы били по острову из орудий и миномётов. Разрывы снарядов взметали в воздух тонны песка. Положение перебравшихся на остров осложнилось. ... Бой не затихал всю ночь. С рассветом он разгорелся ещё жарче. Я по-прежнему находился на своём наблюдательном пункте. В середине следующего дня с командного пункта, находившегося в полутора километрах от НП, за деревней, приехал полковник Гаев.

— Товарищ генерал, — бодро сказал он, — обед стынет.

Я обернулся. Высокий, плотный, подтянутый Гаев стоял за моей спиной, жадно поглядывая на стереотрубу.

— Хорошо видно? — Гаев подвинулся к трубе, шутливо оттесняя меня в сторону.

— Да погодите вы, — смеясь, ответил я, — сейчас вот правда уеду обедать, насмотритесь.

— Так ведь вам и пора! Договаривались же дежурить на НП по очереди, — продолжал шутливо ворчать Гаев.

Отдав несколько распоряжений, я сел в машину и поехал обедать. Через несколько минут мы уже подъезжали к командному пункту дивизии. ... На шум подъезжающей машины из кустов выбежал оперативный дежурный. Лицо его было так взволнованно, что я сразу почувствовал недоброе.

— Что случилось?

— Полковник Гаев убит, товарищ генерал, — доложил, придерживая дверцу машины, молодой офицер.

— Тут какая-то ошибка, — спокойно сказал я, поскольку только что видел Гаева живым, здоровым и даже смеющимся. — Откуда такие сведения?

— Звонили с наблюдательного пункта.

— Свяжитесь с ними, уточните.

К нашему великому горю, сообщение оказалось точным. ... Едва моя машина отъехала от наблюдательного пункта, как полковник Гаев со словами «Сейчас мы взглянем, что там происходит...» прильнул к окуляру стереотрубы. В тот же миг рядом с НП ухнул разрыв снаряда. ... Находившийся тут же радист бросился к нему, но полковник Гаев уже был мёртв. Осколок снаряда влетел в смотровую щель и попал Гаеву в голову, чуть выше левой брови. Через несколько часов мы отправляли тело нашего товарища в Полтаву для погребения. Я стоял и думал о том, как нам всем будет не хватать полковника Гаева, человека непреклонной воли, умного и глубоко душевного ...

Полковник Гаев был похоронен на городском кладбище г. Полтавы. В 1969 году перезахоронен в мемориале «Солдатской славы» в полтавском парке имени Котляревского.

Семья 

Павел был старшим из трёх сыновей в семье. Отец — рабочий Тагильского железоделательного завода, умер, когда Павлу было 8 лет. Мать работала поломойкой, потом проводником на железной дороге в г. Екатеринбурге, умерла в 1922 году. Средний брат Василий работал на железной дороге, был репрессирован, реабилитирован в 1962 году. Младший брат — Анатолий (1907—1954) — комсомольский и партийный работник, один из руководителей советской власти г. Челябинска (1937—1944). 

Был женат, жена — Гаева Евгения Ивановна (род. в 1901 году), перед началом войны жила в г. Одессе откуда в 1941 году была эвакуирована с сыном в г. Челябинск, в послевоенное время жила в г. Киеве.

Сын — Гаев Ремар Павлович (род. в 1930 году), в 1949 году окончил Тульское СВУ (это был первый выпуск вновь созданного в 1944 году училища), а затем, в 1951 году, Львовское пехотное училище, офицер Вооружённых Сил СССР.

Награды 
 Наградное оружие — пистолет «браунинг» (1928)
 Ордена Красного Знамени (28.09.1943) и Отечественной войны 1-й степени (11.01.1944, посмертно) 
 Медаль «ХХ лет РККА»

Оценки 
 Генерал армии А. С. Жадов, командующий армией, в своих мемуарах вспоминал:

В боях на этих островках мы понесли немалые потери. Погиб заместитель командира 13‑й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник П. В. Гаев. Не верилось, что нет с нами больше этого храброго, волевого, инициативного офицера.

 Генерал Г. В. Бакланов, у которого Гаев был в дивизии заместителем, в своих мемуарах так охарактеризовал его:

Мой бессменный заместитель, моя правая рука, бесстрашный человек, про которого солдаты шутя говорили, что он от пуль заговорённый.

 Из воспоминаний ветерана 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержанта Липы Ароновича Гурвица:

... комдив Бакланов Г.В. получил приказ выйти из Кременчуга и расположиться в районе села Недогарки, севернее города километрах в 5-6 от него. Сапёры начали готовить переправу для форсирования Днепра. Мобилизовали в деревне все лодки, бочки, плетни, брёвна сгоревших домов, поваленные деревья. Наблюдательный пункт командира дивизии был рядом с КП нашего, 34-го полка. На берегу, несмотря на сильный артобстрел противника, за подготовкой плавсредств наблюдал зам. командира дивизии полковник Гаев, беспечно прогуливавшийся вдоль берега. Это была очень импозантная фигура: высокого роста, крупного телосложения, с развивающейся на ветру седовласой шевелюрой. Мне он чем то напоминал короля Лира. Полковник Гаев ходил вдоль берега как заворожённый от снарядов и мин, долетавших с правого берега Днепра, и палкой подгонял сапёров, собирал свободных от дел солдат, торопил с подготовкой переправы. Но на войне никто не был застрахован. Полковник Гаев был убит от разрыва снаряда рядом с НП комдива.

Память 
 Гаев упоминается в Книге памяти Челябинской области и в Книге памяти Свердловской области.
 В составе музейной экспозиции подмосковного парка «Патриот» в рамках проекта «Дорога памяти» создана электронная страница памяти П. В. Гаева.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Сотрудники ГРУ
Похороненные на Мемориале Солдатской Славы (Полтава)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны